Die 21. Etappe der Tour de France 2017 fand am 23. Juli 2017 statt. Die flache Abschlussetappe führte über 103 Kilometer von Montgeron nach Paris, wo auf dem Champs-Elysees acht Runden über je 6,5 Kilometer gefahren wurden. Es gab einen Zwischensprint in Paris nach 63,5 Kilometern.

Sieger in einem lang gezogenem Sprint des Pelotons wurde Dylan Groenewegen vor André Greipel. Zuvor wurde zunächst eine neunköpfige Ausreißergruppe eingeholt, die am Zwischensprint vorne lag. Dann attackierten erst Dmitri Grusdew und anschließend Zdenek Stybar, die ebenfalls keinen Erfolg hatten. Chris Froome kam im Hauptfeld an und gewann damit zum vierten Fall die Gesamtwertung.

Punktewertungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 21. Etappe der Tour de France 2017

Etappe 21
Montgeron
201721